Trout Lake, une localité canadienne, en Alberta.
Trout Lake, une localité américaine, dans l'État de Washington.